Jean Scarcella (né en 1951), prélat catholique suisse
 Louis Scarcella, ancien policier américain d'origine italienne